Une académie de musique est un établissement chargé d'enseigner et de diffuser l'art musical.

Académie de musique est le nom donné aux écoles de musique subventionnées par la Communauté française de Belgique.

L'Académie de musique du Québec est une association québécoise fondée en 1868.

L'Academy of Music est un bâtiment de Philadelphie (États-Unis).

Dans un certain nombre de villes françaises, des académies de musique avaient été créées, vers la fin du  ou au . C'était des sociétés de concerts et d'enseignement. Celles qui avaient subsisté furent supprimées pendant la Révolution de 1789. Elles comptent parmi les ancêtres des conservatoires de musique.
 L'Académie de musique et de poésie est une institution française fondée en 1570.
 L'Académie royale de musique est une institution fondée à Paris en 1669, chargée de diffuser l'opéra français. Elle est devenue aujourd'hui l'Opéra de Paris.
 L'Académie internationale d'été de Nice existe depuis 1957, elle décerne bourses, diplômes, ainsi que le prix Jacques Taddei.
 L'Académie de musique des grandes écoles et universités est un ensemble musical français fondé en 1996.

L'Académie de musique Franz-Liszt est la plus importante école de musique hongroise.

L'Académie de musique de Cracovie est située à  Cracovie.
 L'Académie de musique Karol Szymanowski de Katowice est située à Katowice.
 L'Université Frédéric Chopin (UMFC), naguère Académie de musique Frédéric Chopin, est située à Varsovie.

L’Académie de musique Gheorghe-Dima est une université roumaine.

La Royal Scottish Academy of Music and Drama est un conservatoire écossais.
 La London Academy of Music and Dramatic Art est une institution britannique fondée en 1861.
 L'Academy of Ancient Music est une institution londonienne fondée en 1973.

L'Académie russe de musique Gnessine est une école de musique moscovite.

L'Académie royale de musique de Suède est une institution suédoise fondée en 1771.

Le Conservatoire de musique EGM est un institut de formation musicale de niveau supérieur fondé en 2005 et agréé et homologué par l'État en 2015.